Filadelfia se poate referi la:

Localități 
 Filadelfia, oraș antic în Grecia 
 Filadelfia, așezare în Costa Rica
 Filadelfia, așezare în Italia
 Filadelfia, oraș în Paraguay 
 Filadelfia, așezare în Departamentul Caldas, Columbia
 Filadelfia, așezare în Departamentul Sucre, Columbia

Vezi și 
 Filadélfia
 Philadelphia (dezambiguizare)

Note